Sezon (2001/2002) był 13. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. W pierwszej fazie rozgrywek zespoły rywalizowały w jednej grupie. W drugiej fazie 6 najlepszych grało w grupie mistrzowskiej, natomiast pozostałe broniły się przed spadkiem. Tytuł obroniła drużyna Torpedo Kutaisi. Tytuł króla strzelców zdobył Suliko Davitaszwili, który w barwach klubów Lokomotiwi Tbilisi i Merani-91 Tbilisi strzelił 18 goli.

1. runda

2. runda 
Do drugiej rundy zespoły przystępowały z połową dorobku punktowego uzyskanego w pierwszej fazie rozgrywek. W przypadku nieparzystej liczby punktów zaokrąglano je w górę.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Baraż o utrzymanie 
29 maja 2002:Gorda Rustawi - SK Kobuleti 2-1

Linki zewnętrzne 
 

2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w Gruzji
2002 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji